Lovassy László (Székesfehérvár, 1947. június 9. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1969-ben tette le, 1982-ben lett az országos, NB II-es labdarúgó bajnokság játékvezetője. Sportvezetői elfoglaltsága miatt 1990-ben vonult vissza az aktív játékvezetéstől.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

Szabad Föld Kupa
1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld Kupa döntőjét rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa döntő előmérkőzéseként bonyolítják le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a Magyar Népköztársasági Kupában.

1984-ben a 20. sorozat döntőjébe, a Gödi Dunamenti Tsz SK–Győr-Ménfőcsanaki Veres Péter Tsz SK  (2:0) csatáját Kovács I. László játékvezető Kovács II. László és Lovassy László partbírók közreműködésével vezette.

Sportvezetőként 
Székesfehérváron, közel 10 éven keresztül a GÁZSZER egyesületnél sportvezetőként tevékenykedett. A Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) Játékvezető Bizottságánál ellenőri tevékenységet végez.

Sikerei, díjai 
1984-ben Szlávik András a Játékvezető Bizottság (JB) elnöke több évtizedes játékvezetői pályafutásának elismeréseként ezüstjelvény kitüntetésbe részesítette.

Források 
 Játékvezető – a Labdarúgás 1982. évi júliusi melléklete
 Játékvezető – 1984. XXV. évfolyam 3. szám

Külső hivatkozások 
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1947-ben született személyek
Élő személyek